Танжу́ Чола́к (; род. 10 ноября 1963, Самсун, Турция) — турецкий футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Первой командой Чолака был «Самсун Йолспор». В 1981 году он перешёл в «Самсунспор», в котором стал лучшим бомбардиром сезонов 1985/86 и 1986/87. В конце сезона 1986/87 Чолака купил «Галатасарай». Выступая за стамбульский клуб, он получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Европы сезона 1987/88 (39 мячей). Перешёл в «Фенербахче» по окончании сезона 1991/92, в котором вновь стал лучшим снайпером турецкого чемпионата.

Забив 240 мячей в Суперлиге, Чолак побил рекорд Метина Октая. Для этого ему потребовалось лишь 9 сезонов (1982/1983, 1985—1993). Рекорд Чолака был превзойден в сезоне 2007/08 Хаканом Шукюром, однако ему понадобилось для этого 17 сезонов. За высокую результативность Чолак получил прозвище «Bay Gol» («Господин-гол»). Последним клубом турецкого форварда стал «Истанбулспор».

В сборной 
С 1984 по 1991 год Чолак провёл 31 матч за сборную Турции, забил 9 мячей.

Вне футбола 
В январе 1994 года Чолак был приговорён к лишению свободы на срок 4 года и 8 месяцев за контрабандный ввоз автомобиля Mercedes-Benz в Анкару.

В 2009 году Танжу Чолак выдвигался кандидатом в депутаты муниципалитета Бейликдюзю от Партии национального действия, но избран не был. В 2011 году был кандидатом в депутаты от исламской Партии справедливости и развития на турецких парламентских выборах.

Достижения 
 Чемпион Турции: 1987/88
 Обладатель Кубка Турции: 1991

Рекорды 
 Рекордсмен чемпионата Турции по количеству голов в сезоне: 39 голов
 Рекордсмен чемпионата Турции по количеству голов в одном матче: 6 голов
 Лучший бомбардир чемпионата Турции (5): 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1990/91, 1992/93
 Лучший бомбардир Второй лиги Турции (2): 1983/84, 1984/85
 Рекордсмен «Галатасарая» по количеству голов в одном сезоне: 49 голов
 1-е место в списке лучших бомбардиров Европы (39 мячей в сезоне 1987/88)
 2-е место в списке лучших бомбардиров Европы (31 гол в сезоне 1990/91)
 3-е место в списке лучших бомбардиров Европы (33 гола в сезоне 1985/86)

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на TFF.org 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Обладатели «Золотой бутсы»